Џолијет има више значења:
 Џолијет (Илиноис)
 Џолијет (Монтана)